Грабовский сельский совет ()

Беларусь 
 Грабовский сельсовет — Гомельский район, Гомельская область.
 Грабовский сельсовет — Петриковский район, Гомельская область.

Украина

Волынская область 
 Грабовский сельский совет — Шацкий район.

Донецкая область 
 Грабовский сельский совет — Шахтёрский район.

Ивано-Франковская область 
 Грабовский сельский совет — Рожнятовский район.

Одесская область 
 Грабовский сельский совет — Кодымский район.

Черниговская область 
 Грабовский сельский совет — Куликовский район.
 Грабовский сельский совет — Репкинский район.